

Astronomia 
 Vol – abbreviazione della costellazione del Pesce Volante

Codici 
 Vol – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua volapük
 VOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto nazionale Nea Anchialos di Nea Anchialos/Volo, Grecia

Internet 

 VOL – abbreviazione per Video On Line uno dei primi internet service provider italiani.

Abbreviazioni 
 Vol. – volume, spesso riportata nelle misure di gradazione alcolica